The Bubble lautet der Titel folgender Filmproduktionen:

 The Bubble – Eine Liebe in Tel Aviv, israelischer Film aus dem Jahr 2006
 The Bubble (2021),  Dokumentarfilm von Valerie Blankenbyl
 The Bubble (2022), Komödie von Judd Apatow